Siège de Constantine (1836)
 Siège de Constantine (1837)

Siege
Homonymie de sièges